Emil Spasov – ex calciatore bulgaro
 Nikola Spasov – allenatore di calcio e calciatore bulgaro
 Valentin Spasov – ex cestista bulgaro
 Vasil Spasov – allenatore di calcio e calciatore bulgaro
 Vasil Spasov – scacchista bulgaro